AIK Fotbolls säsong 1919

1919 - DM

Svenska Serien (1919)

Serien ej färdigspelad 1919.

AIK:s matcher:
AIK - IFK Göteborg 1-0
IFK Göteborg - AIK 4-1
AIK - Djurgårdens IF 1-1
Djurgårdens IF - AIK 3-3

Källor

1919
Fotbollssäsongen 1919 efter lag
1919 i Sverige